Miejscowości w Polsce
 Orło – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Małkinia Górna
 Orło – osada leśna w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Małkinia Górna
 Orło – wieś w woj. podlaskim, w powiecie łomżyńskim, w gminie Miastkowo
 Orło – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Ryn

Inne
 Orło – jezioro w gminie Ryn
 Orło – szczyt w Beskidzie Żywieckim